

France 
 Athie, commune du canton de Montbard, dans le département de la Côte-d'Or ;
 Athie, commune du canton de L'Isle-sur-Serein, dans le département de l'Yonne.

Voir aussi 
Page d'homonymie .

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France